Betrayal oder The Betrayal (englisch: Verrat) bezeichnet:

Theater, Film und Fernsehen:
 Aschermittwoch (1929) (Betrayal), US-amerikanischer Stummfilm von Lewis Milestone aus dem Jahr 1929
 Betrayal (1932), britischer Spielfilm von Reginald Fogwell aus dem Jahr 1932
 The Betrayal (1948), US-amerikanischer Spielfilm von Oscar Micheaux aus dem Jahr 1948
 The Betrayal (1957), britischer Spielfilm von  Ernest Morris aus dem Jahr 1957
 Betrayal (1974), US-amerikanischer Fernsehfilm von Gordon Hessler aus dem Jahr 1974
 Verrat an Julie Roy (Betrayal) US-amerikanischer Fernsehfilm von Paul Wendkos aus dem Jahr 1978
 Betrogen (Pinter) (Betrayal), Theaterstück von Harold Pinter aus dem Jahr 1978
 Betrug (1983) (Betrayal), britischer Spielfilm von David Hugh Jones aus dem Jahr 1983, Verfilmung des Theaterstückes, Drehbuch von Pinter selbst
 Betrayal – Der Tod ist ihr Geschäft, US-amerikanischer Spielfilm von Mark L. Lester aus dem Jahr 2003
 The Betrayal – Nerakhoon, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Ellen Kuras und Thavisouk Phrasavath aus dem Jahr 2008
 Betrayal (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2013

Literatur:
 Betrayal (McIntosh), Roman von Fiona McIntosh aus dem Jahr 2001
 Betrayal (Steel), Roman von Danielle Steel aus dem Jahr 2012

Musik:
 Betrayal, der alte Name der US-amerikanischen  Hardcore-Punk-Band Runaway Kids
 Betrayal (Metal-Band), US-amerikanische Metal-Band

Videospiele:
 Betrayal (Computerspiel), Strategiespiel von Rainbird
 God of War: Betrayal, Actionspiel von Sony Pictures Digital aus dem Jahr 2007

Siehe auch:
 Betrayed